La Ligue 1 2021-2022 è stata l'84ª edizione della massima serie del campionato francese di calcio, iniziata il 6 agosto 2021, si è conclusa il 21 maggio 2022. Vincitore della competizione è stato il , che ha conquistato il decimo titolo della propria storia, eguagliando il primato di titoli nazionali fino a quel momento appartenuto al .

Stagione

Novità 
A sostituire le retrocesse Nîmes e  sono le neopromosse  e Clermont Foot.

Formula 
Le venti squadre partecipanti si sfidano in un torneo organizzato in partite di andata e ritorno per un totale di 38 incontri per ogni squadra. A ogni partita sono assegnati 3 punti alla squadra vincitrice e 0 punti alla squadra sconfitta, 1 punto a ciascuna squadra in caso di pareggio.

Le squadre qualificate alle coppe europee sono sei. Le prime tre squadre in classifica sono ammesse alla UEFA Champions League 2022-2023, con le prime due qualificate alla fase a gironi e la terza al terzo turno preliminare (percorso piazzate). La quarta classificata e la vincitrice della Coupe de France 2021-2022 si qualificano alla fase a gironi di UEFA Europa League 2022-2023, mentre la quinta classificata è ammessa ai play off della UEFA Europa Conference League 2022-2023. Qualora la vincitrice della Coupe de France sia già ammessa alla Champions League, il posto europeo della coppa viene attribuito alla quinta classificata in campionato e con il sesto posto che si qualifica per l'Europa Conference League.

Le ultime due squadre in classifica sono retrocesse in Ligue 2 (seconda serie del campionato francese). La terzultima classificata disputa invece uno spareggio contro la vincitrice dei play-off di Ligue 2 per stabilire chi giocherà nella massima divisione la stagione successiva.

Calciomercato

Sessione estiva 

Dopo il secondo posto nella stagione precedente, il Paris Saint-Germain opera un'ingente campagna di rafforzamento: i parigini ingaggiano il centrocampista olandese Wijnaldum, arrivato a parametro zero dal , e rinforzano la difesa con due colpi: il terzino marocchino Hakimi, acquistato dall', e il centrale spagnolo Ramos, ingaggiato a parametro zero dal . Per la porta viene ingaggiato l'italiano Donnarumma, vincitore e miglior giocatore del campionato europeo, che arriva a parametro zero dal . L'operazione più importante del mercato parigino, nonché una delle più rilevanti nella storia del club e del calcio francese, viene annunciata all'inizio di agosto: terminato il contratto con il , l'attaccante argentino Messi, già vincitore di sei Palloni d'oro, si trasferisce al Paris Saint-Germain. L'ultimo giorno di mercato viene acquistato pure il terzino portoghese Mendes dallo , in uno scambio con Sarabia. Oltre a Sarabia, salutano anche Florenzi e Kean, di ritorno dai rispettivi prestiti.

I campioni in carica del  perfezionano soprattutto movimenti in uscita: il portiere Maignan viene ceduto al , il centrocampista Soumaré si trasferisce al , mentre l'attaccante Luiz Araújo va all'. Tra i nuovi arrivi ci sono il centrocampista Onana dall' e il difensore Gudmundsson dal . Discorso simile per l', che cede il difensore Andersen al  il centrocampista Jean Lucas al , e perde l'attaccante Depay a parametro zero. In entrata, l'OL prende il terzino Palmieri, il centrocampista Shaqiri e il veterano difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng. Il Monaco, oltre al citato Jean Lucas, acquista gli attaccanti Boadu dall' e Jakobs dal .

L' acquista il centrocampista Gerson dal  e prende in prestito il centrocampista Guendouzi dall', il portiere Pau López e l'attaccante Ünder, entrambi dalla . Arrivano pure i difensori Lirola e Balerdi, rispettivamente dalla  e dal , mentre salutano, tra gli altri, Thauvin e Germain (che va al ). L'ambizioso  acquista il difensore Todibo dal , l'attaccante Stengs dall', il centrocampista Rosario dal  il centrocampista Lemina dal , l'attaccante Delort dal  e prende in prestito l'attaccante Kluivert dalla . Salutano il difensore Nsoki, il centrocampista Lees-Melou e l'attaccante Maolida.

Sessione invernale 
Durante la sessione invernale di calciomercato non si registrano movimenti rilevanti da parte del . L' riporta in Europa Bakambu e si assicura Kolašinac, mentre i campioni in carica del  prendono Ben Arfa e Zhegrova. A muoversi sia in uscita che in entrata è l', che cede Bruno Guimarães al  e acquista Ndombele dal  e Faivre dal . Il  prende Vanderson dal , mentre il  accoglie Berg dal .

Avvenimenti

Girone di andata 
Alla 3ª giornata di campionato il  si prende la vetta solitaria della classifica. Da segnalare la buona partenza del neo-promosso , imbattuto come i parigini nelle prime tre gare. I campioni in carica del , invece, ottengono solamente due punti in tre giornate, non vincendo neanche una partita. Al termine del girone d'andata, come da pronostico, il Paris Saint-Germain guida la classifica, con tredici lunghezze di vantaggio sul  e sull'. In lotta per i piazzamenti europei ci sono il  e la rivelazione . Il Clermont Foot non riesce a mantenere il rendimento delle prime giornate e scivola in sedicesima posizione. Nella parte bassa della classifica, il  è ultimo al giro di boa del campionato; in zona retrocessione ci sono pure  e , che inseguono a breve distanza  e . Deludono l', undicesimo, e i campioni in carica del Lilla, che, dopo una partenza per niente esaltante, chiudono il girone d'andata all'ottavo posto, a tre lunghezze dal quinto, l'ultimo valido per la qualificazione a una coppa europea. Da segnalare il punto di penalizzazione inflitto sia all'Olympique Lione, per il lancio di una bottiglietta d'acqua da parte di un suo sostenitore durante la gara casalinga contro l'Olympique Marsiglia, sia al Nizza, a causa dell'invasione di campo da parte dei suoi tifosi durante la partita interna sempre contro l'Olympique Marsiglia.

Girone di ritorno 
Nel girone di ritorno gli equilibri non cambiano. Il Paris Saint-Germain mantiene un ampio margine di vantaggio sulle più dirette inseguitrici, l'Olympique Marsiglia e il Nizza. Lo , dopo un brutto inizio di stagione, con un solo punto raccolto nelle prime tre giornate, alla 20ª giornata si issa al quarto posto, davanti a squadre più attrezzate come Lilla, Rennes e . L'Olympique Lione, invece, continua nel suo campionato deludente. In zona retrocessione, il Saint-Etienne, dopo aver cambiato guida tecnica, inizia a risalire la classifica e alla 24ª giornata abbandona l'ultimo posto; la lotta salvezza vede coinvolte anche Metz, Bordeaux, Lorient, Troyes e un Clermont Foot sempre più in difficoltà. Alla 34ª giornata di campionato, grazie al pareggio interno contro il , il Paris Saint-Germain può festeggiare con quattro giornate d'anticipo il suo decimo titolo di campione di Francia. L'Olympique Marsiglia torna in Champions League grazie alla larga vittoria sullo Strasburgo nell'ultima giornata a discapito del Monaco, che pareggia con il Lens, dovendo accontentarsi dei preliminari per il secondo anno consecutivo. In Europa League vanno il Rennes e il Nantes (in quanto vincitore della Coppa nazionale), mentre in Europa Conference League si qualifica il Nizza. Restano tagliate fuori dalle coppe europee Strasburgo e Lens, protagoniste di un ottimo campionato, Olympique Lione e Lilla. A retrocedere sono il Metz, dopo tre stagioni, il Bordeaux, da trent'anni consecutivi nella massima serie francese, e il Saint-Etienne, dopo diciotto stagioni, battuto nello spareggio dall', terza classificata in Ligue 2.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Francia e ammessa alla Fase a gironi della  UEFA Champions League 2022-2023.
      Ammessa alla Fase a gironi della UEFA Champions League 2022-2023.
      Ammessa al terzo turno di qualificazione (percorso piazzate) della UEFA Champions League 2022-2023.
      Ammesse alla Fase a gironi della UEFA Europa League 2022-2023.
      Ammessa agli spareggi della UEFA Europa Conference League 2022-2023
 Ammessa allo Spareggio promozione-retrocessione contro la vincitrice dei play-off di Ligue 2 2021-2022.
      Retrocesse in Ligue 2 2022-2023.

Regolamento: 
 Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

 In caso di parità di punti, la graduatoria dei club ex aequo, viene determinata secondo i seguenti criteri:

 * Differenza reti generale
 * Classifica avulsa
 * Punti conquistati negli scontri diretti
 * Differenza reti negli scontri diretti
 * Reti totali realizzate negli scontri diretti
 * Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti
 * Reti realizzate in generale
 * Reti realizzate in trasferta in generale
 * Maggior numero di reti realizzate in una partita di campionato
 * Miglior piazzamento nel Classement du fair-play (un punto per calciatore ammonito; tre punti per calciatore espulso).

Note:
 Il Nizza ha scontato 1 punto di penalizzazione.
 L'Olympique Lione ha scontato 1 punto di penalizzazione.
 Il Bordeaux inizialmente era retrocesso in Ligue 2 2022-2023, tuttavia viene retrocesso in Championnat National 2022-2023 per problemi finanziari già riscontrati l'anno precedente, successivamente vengono ripescati in Ligue 2 2022-2023 visto che ha la necessità solidità finanziaria.

Squadra campione

Spareggio promozione-retrocessione 
La 18ª classificata ha affrontato la vincente dei play-off di Ligue 2.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone di andata

Girone di ritorno

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Paris Saint-Germain (26)
 Minor numero di sconfitte: Paris Saint-Germain (4)
 Migliore attacco: Paris Saint-Germain (90 gol fatti)
 Miglior difesa: Paris Saint-Germain e Nizza (36 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Paris Saint-Germain (+54)
 Maggior numero di pareggi: Bordeaux, Lilla, Metz, Stade Reims (13)
 Minor numero di pareggi: Rennes (6)
 Maggior numero di sconfitte: Clermont Foot e Saint Étienne (20)
 Minor numero di vittorie: Bordeaux e Metz (6)
 Peggiore attacco: Lorient e Metz (35 gol fatti)
 Peggior difesa: Bordeaux (91 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Bordeaux (-39)
 Miglior serie positiva: Paris Saint-Germain (15, 10ª-24ª giornata)
 Peggior serie negativa: Lorient (15, 8ª-22ª giornata)

Partite
 Partite con più gol: Lorient-Saint Etienne 6-2 (8, 31ª giornata) e Nantes-Bordeaux 5-3 (8, 34ª giornata)
 Maggiore scarto di gol: Rennes-Clermont Foot 6-0 (6, 7ª giornata) e Rennes-Bordeaux 6-0 (6, 21ª giornata)
 Maggior numero di reti in una giornata: 38 (31ª giornata)
 Maggior numero di espulsioni: 6 (11ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori 
Fonte

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2021
Calcio nel 2022
Ligue 1